Nikolai Tokarew ist der Name folgender Personen:
 Nikolai Andrejewitsch Tokarew (1787–1866), russischer Bildhauer
 Nikolai Petrowitsch Tokarew (* 1950), russischer Unternehmer